Домашний чемпионат Великобритании 1902 — был международным футбольным турниром между  командами Великобритании, который должен был ознаменовать появление полноценной профессиональной игры в футбол, так как Англия и Шотландия впервые выставили полностью профессиональные команды. Однако чемпионат был омрачён катастрофой во время решающего матча между сборными Англии и Шотландии на стадионе «Айброкс Парк», которая унесла 25 жизней. Накануне вечером в городе выпали обильные дожди. Насквозь промокшая деревянная Западная трибуна не выдержала большого скопления публики и на 51-й минуте поединка обрушилась. Сотни болельщиков упали с высоты 12 метров на землю. Более 500 человек получили травмы, так как стадион был заполнен до отказа. Игра была остановлена сразу после катастрофы, так как игроки, полиция и стюарды бросились на помощь пострадавшим, но позже она была продолжена. Продолжение матча закончилось со счетом 1:1, несмотря на нежелание игроков и неоднократные паузы, чтобы позволить полиции и пострадавшим зрителям пересечь поле. После матча Шотландская и Английская футбольные ассоциации решили аннулировать результат, и матч был переигран на стадионе «Вилла Парк». Все доходы от переигровки были переданы в Фонд катастроф, созданный для помощи жертвам трагедии.

Ирландия начала турнир в прекрасном стиле, обыграв Уэльс со счетом 3:0 в Кардиффе. Однако во второй игре им не повезло, и шотландская команда обыграла их со счётом 5:1 в Гриноке. Шотландия продолжила свою серию в хорошей форме против Уэльса, одержав ещё одну победу со счетом 5:1, что сделало их фаворитами турнира перед финальными играми. Англия сыграла плохо в своих стартовых матчах, сыграв вничью 0:0 с Уэльсом и вырвав победу у ирландцев со счётом 1:0. Финальный матч был омрачён трагедией, и игра была перенесена в Англию из-за беспорядков, возникших в шотландском футбольном сообществе в результате катастрофы. Матч проходил в ожесточенной борьбе и закончился вничью со счётом 2:2, в результате первенство досталось шотландцам.

Таблица

Матчи

Победитель

Команда победителей 
  Сборная Шотландии

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 

1902
Футбол в Англии в сезоне 1901/1902